Christmas Time kan syfta på:

Christmas Time (låt av Christina Aguilera) – en låt av Christina Aguilera, från 2000
Christmas Time (Bryan Adams-låt) – från 1985
Christmas Time (Backstreet Boys-låt) – från 1996
Christmas Time (Don't Let the Bells End) – en låt av The Darkness, från 2003
Christmas Time (Is Here Again) – en låt av The Beatles, från 1967